Blankenheim heißen Gemeinden und Siedlungsplätze:
 Blankenheim (Ahr), Gemeinde im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Burg Blankenheim, Schlossanlage oberhalb von Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Blankenheim (Landkreis Mansfeld-Südharz), Gemeinde im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Blankenheim (Bebra), Ortsteil der Stadt Bebra im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen

Blankenheim ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Salome von Manderscheid-Blankenheim (1628–1691), Äbtissin des Frauenstifts Thorn, Äbtissin des Frauenstifts Essen
 Clara Elisabeth von Manderscheid-Blankenheim (1631–1688), Stiftsdame in den Stiften Thorn und Essen sowie Dechantin im Stift Elten
 Friedrich von Blankenheim (etwa 1355–1423), Bischof
 Hermann von Manderscheid-Blankenheim (1535–1604), Graf von Manderscheid-Blankenheim, kaiserlicher Gesandter und Sammler
 Johann IV. von Manderscheid-Blankenheim (1538–1592), Bischof von Straßburg
 Johann Moritz Gustav von Manderscheid-Blankenheim (1676–1763), Erzbischof von Prag, Bischof von Wiener Neustadt
 Philipp Salentin von Manderscheid-Blankenheim-Gerolstein (1615–1680), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Domherr in Köln
 Toni Blankenheim (1921–2012), deutscher Opernsänger

Siehe auch:
 Blankenhain (Begriffsklärung)